Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1936 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Hilde Sperling je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Hilde Sperling (prvakinja)
  Simone Mathieu (finale)
  Margaret Scriven (drugi krog)
  Jadwiga Jedrzejowska (tretji krog)
  Simone Iribarne (četrtfinale)
  Rollin Couquerque (tretji krog)
  Nelly Adamson (četrtfinale)
  Sylvia Henrotin (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1936